Каледон () — город в провинции Онтарио, Канада. Входит в район Пил. Образован в 1974 году из нескольких поселений, одно из которых носило название Каледон. Название города было выбрано в 1973 году на референдуме. Журнал Maclean's два раза подряд назвал Каледон самым безопасным местом для жизни в Канаде.

См. также 
 Школьное управление Района Пил

Примечания

Ссылки 
 
 

Район Пил (Онтарио)
Города Онтарио